Kiss Alajos (1857–1929) festőművész
 Kiss Alajos (1920–1945) magyar bajnok labdarúgó (Csepel)